Колдовство 13: Кровь избранных (), также известный под названием «13-я жертва» — тринадцатый фильм из серии фильмов ужасов под названием Колдовство американского режиссёра , премьера которого состаялась 8 января 2008 года сразу на DVD. Является сиквелом фильма Колдовство 12: В логове змея и приквелом к фильму Колдовство 14: Ангел смерти.

Сюжет 
Когда Уилл Спэнсер, невольный наследник тьмы, вновь оказывается в самом центре борьбы против сил зла, происходит ряд страшных убийств. Потерпевшие безжалостно убиты в результате обряда — во всех телах отсутствует сердце. У абсолютно всех потерпевших есть кое-то что общее с Уиллом, что-то, что любыми способами пытаются заполучить посланники тьмы. Может ли Уилл Спэнсер разгадать загадку, находящуюся вокруг убийства, до того, как станет очень поздно? Или он наконец сдастся тьме, которая течёт в его жилах?

Связь с предыдущими фильмами 
Уилл говорит Долорес, что знал другую женщину с таким именем, подразумевая Долорес из фильма Колдовство 2: Искусительница. Уильям рассказывает, что сменил фамилию Адмас на Спаннер (это произошло в фильме Колдовство 3: Поцелуй смерти). Упомянается детектив Лутц и её поездка в Англию по делу серийного убийцы (это произошло в фильме Колдовство 10: Повелительница).

Критика 
Кевин Метьюс дал оценку фильму 3/10.

Марк Лонгден считает, что сюжет ничем не отличается отсюжета большинства фильмов из серии.

В ролях 
 Тим Вробель — Уилл Спаннер
 Сизар Кастилло — Клайв
 Анжанетт Клюис — Лиандра
 Ричард Флуд — офицер Уайт
 Оджинга Грин — бармен
 Зои Хантер — Скайлар
 Томас Курцы — Одинокий мужчина
 Дженифер Лафлер — Долорес Стивенс
 Линн Майклс — офицер Джентри
 Фален Проффитт — Лаура

Производство 
Съёмки фильма проходили в городах Хьюстон и Берне, Техас, США.

Производством фильма занималась компания Tripod Films. Спецэффектами занималась компания DX9 Design.

Фильм был снят на непрофессиональную цифровую видеокамеру.

Релиз 
Слоган фильма: Их число увеличилось (Their number is up).

В США фильм вышел на DVD 8 января 2008 года. Вышло две версии фильма на 89 и 84 минуты, одна для DVD другая для ТВ.

В России фильм вышел на DVD 11 ноября 2008 года под названием 13-ая жертва, дистрибуцией занималась компания Sigma Film.

В Нидерландах фильм вышел сразу на DVD 1 апреля 2009 года (BBI-DVD).

Саундтрек 
 What’s the Deal
Авторы Дэвид Каналес, Джеральд И. ДеЛоуч, Джамал Бэнкстон и Кристофер Коффман

Исполнение Deuce & G.A.G.E.

 Contrarian
Авторы Мел Хаус и Джон Ортега и исполнение The Grey Party

 Death of a French Whore
Автор и исполнитель The Murdocks

 We Both Suffer
Автор и исполнитель Radio Pioneer

 Wrong from Right
Автор и исполнитель Radio Pioneer

 Inside
Автор и исполнитель The Phantom Pains

 The Poisoned Apple
Автор и исполнитель Two Star Symphony

 Gemini Friend
Автор и исполнитель Two Star Symphony

 Ballad of the Lonely Man
Автор Томас Курци

Исполняют Томас Курзи и Скотт Айерс

Примечания

Ссылки 

Фильмы-сиквелы
Фильмы на английском языке
Фильмы ужасов 2008 года

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Эротические фильмы ужасов
Эротические фильмы США
Эротические фильмы 2000-х годов
Фильмы о ведьмах
Фильмы об инцесте